Kaifuchi (jap. ) bezeichnet:
 ein Dorf in der Präfektur Chiba, heute Kisarazu
 der Name für ein Lehen mit späterem Sitz in diesem: Jōzai (Han)